EIUC ist die Abkürzung für:
 European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation, Institution zur Förderung von Menschenrechten und Demokratisierung
 EIUC Human Rights Film Award

Abkürzung